Plietzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Lore Plietzsch (* 1930), deutsche Bildhauerin
 Eduard Plietzsch (1886–1961), deutscher Kunsthistoriker